1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

1. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje | 2. stoletje | 3. stoletje | 4. stoletje | 5. stoletje | 6. stoletje 

 Druga stoletja  

Tretje stoletje obsega leta od 201 do vključno 300. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 200 do 299.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po tretjem stoletju so pisana ležeče.

 
03